Бодуэ́н де Куртенэ́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович (1845—1929) — российский и польский лингвист.
 Бодуэн де Куртенэ, Ромуальда Ромуальдовна (урождённая Багницкая, 1857—1935) — польская писательница.
 Бодуэн-де-Куртенэ, Сергей Иванович — художник
 Бодуэн де Куртенэ, София Ивановна (1887—1967) — российская и польская художница.
 Бодуэн де Куртенэ, Цезария (1885—1967) — польский этнолог и этнограф.